Kampana ima više značenja:
 Kampana (Alesandrija)
 Kampana (Bergamo)
 Kampana (Kozenca)
 Kampana (L'Akvila)
 Kampana (Torino)
 Kampana (Vičenca)